Сауседа има више значења:

 Сауседа, Ел Танке (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сауседа (Теабо), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику